Gaztelu es una palabra en euskera que significa 'castillo' y hace referencia a varios artículos:

Lugares en España
 Gaztelu, nombre del concejo de Castillo (Álava).
 Gaztelu (Guipúzcoa), municipio de la provincia de Guipúzcoa.
 Gaztelu (Navarra), uno de los dos núcleos de población que forman el municipio de Donamaría en Navarra.
 Gaztelu (monte), cumbre navarra situada en la sierra de Andía.

Personas
 Martín de Gaztelu, secretario de estado del Emperador Carlos V.
 Gaztelu (futbolista) , apodo del exfutbolista internacional Agustín Aranzábal Ascasibar.